Молоча́й волоси́стый, или Молоча́й желте́ющий () — травянистое многолетнее растение рода  семейства . Ядовитое растение.

Ботаническое описание 
Растение высотой 30-80(100) см.

Корень веретенообразный, клубневидный, иногда похожий по форме на фигуру человека.

Стебли одиночные или иногда в числе 2—3, опушённые (особенно в верхней части) длинными белыми отстоящими волосками, наверху ветвистые, с многочисленными пазушными цветоносами, но без нецветущих ветвей.

Низовые листья чешуевидные, продолговатые, тупые, бурые; стеблевые листья сидячие, кверху несколько возрастающие и гуще расположенные, из суженного или округлённого основания продолговато-обратнояйцевидные, (3)5-12 см длиной, наиболее широкие выше середины, 1-3,5 см шириной, кроме коротко-заострённых верхних, тупые, почти цельнокрайные, только у верхушки мелкопильчатые, плёнчатые, опушённые, особенно снизу и в молодом состоянии, отстоящими волосками или реже почти голые.

Соцветия щитковидные. Верхушечные цветоносы в числе немногих, короткие, малозаметные; пазушные цветоносы, как и верхушечные, на конце трёхраздельные, а затем ещё двураздельные. Верхние стеблевые листья (под цветоносами) и листочки обёртки при цветении жёлтые, затем обычно зеленеющие; листочки обёрточек мелкие, эллиптические или обратнояйцевидные, при цветении жёлтые, нижние — по три, неодинаковой величины, верхние мелкие, большей частью по два; бокальчик широко-колокольчатый, 4—5 мм в диаметре, снаружи голый, внутри шерстистый, с округло-яйцевидными, притуплёнными голыми лопастями. Нектарники поперечно-эллиптические, золотисто-жёлтые, впоследствии буреющие. Столбики 1-1,3 мм длиной, внизу примерно на 1/3 длины сросшиеся, наверху на 1/4-1/3 длины рассечённые. Рыльца верхушечные, утолщённые, дисковидно расширенные.

Трёхорешник шаровидный, около 4 мм в диаметре, не бороздчатый, с тёмно-красными, 1,5—2 мм длиной, шиловидно-коническими выростами. Семена около 2,5 мм длиной, сжато-яйцевидные, тёмно-бурые, гладкие, с наклонённым, приплюснутым, почти сидячим придатком.

Вид описан из Западной Сибири, между Иртышом и Енисеем.

Распространение и экология 
Встречается в Западной Сибири: бассейн Оби (на юго-востоке) и Иртыша (на востоке), Алтай; Восточной Сибири: бассейн Енисея (на юго-западе), Ангаро-Саянский район; в Восточном Казахстане: хребет Тарбагатай и в Монголии.

Растёт в негустых темнохвойных, смешанных и берёзовых лесах, по их опушкам, в поймах рек, на субальпийских лугах.

На Алтае встречается от западных предгорий горы Синюхи на Колывани к югу и востоку до Телецкого озера и далее до верховьев рек Курая, Ачика и Машей.

Химический состав 
В молочае волосистом содержатся дитерпены, кумарины, антрахиноиды, флавоноиды и алкалоиды.

Значение и применение 
По наблюдениям в Средней Азии скотом не поедается. На Алтае отмечено удовлетворительное поедание маралом.

Млечный сок из молочая волосистого применяют наружно при кожных болезнях, канцерогенных язвах и для удаления бородавок.

Староверы-кержаки на Алтае применяют молочай волосистый для изгнания паразитов и глистов из печени и кишечника.

Таксономия

Примечания

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия растений Сибири: молочай желтеющий

волосистый
Флора Азии
Лекарственные растения